Piedras (pel·lícula), pel·lícula espanyola escrita i dirigida per Ramón Salazar, protagonitzada per Antonia San Juan, Najwa Nimri, Vicky Peña, Mónica Cervera i Ángela Molina
 Piedras (Tolima), municipi de Colòmbia, al departament de Tolima
 Riu Piedras, riu costaner al sud-oest de la Península Ibèrica, que circula enterament per la província de Huelva